Zkratka ESA může být:
 Evropská kosmická agentura (European Space Agency)
 ESA 11, ESA 22, ESA 33, ESA 44 – elektronická stavědla dodávaná firmou AŽD Praha
 Evropská sociologická asociace (European Sociological Association)
 Enthusiast System Architecture, systém energetického řízení počítačů
 Auto ESA, síť českých autobazarů
 ESA Elektrodružstvo Praha, bývalé výrobní družstvo
 Employment Standards Act, ontarijský zákon na ochranu zaměstnanců
 Employment Standards Act of British Columbia, zákon na ochranu zaměstnanců v Britské Kolumbii
 Electric simple aircombat, bojová soutěž leteckých modelů